Yana Purim (Rio de Janeiro, ) é uma cantora e compositora brasileira. É irmã da também cantora Flora Purim. Em 1982 lançou seu primeiro LP homônimo pela RCA Victor.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de jazz do Brasil